Ліга Еровнулі 2020 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобув клуб Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/18 грудня 2020

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway 

2020
Грузія
2020 у Грузії